Airtours steht für:

 Airtours (Reiseveranstalter), deutscher Reiseveranstalter für Luxusreisen
 Airtours International, britische Charterfluggesellschaft